Джозеф Каллея: Каллея, Джозеф (1897—1975) — мальтийский певец и актёр, работавший в Голливуде.
 Каллея, Джозеф (род. 1978) — мальтийский оперный певец.